Серге́й Алекса́ндрович Макси́мов:
 Максимов, Сергей Александрович — прапорщик, кавалер ордена Святого Георгия IV степени.
 Максимов, Сергей Александрович (род. 1949) — советский футболист, казахстанский футбольный тренер.
 Максимов, Сергей Александрович (род. 1953) — советский футболист, российский футбольный тренер.